Aleksandar Jovanović (srbsko: Александар Јовановић) je lahko:
 Aleksandar Jovanović (matematik)
 Aleksandar Jovanović (ekonomist)
 Aleksandar Jovanović (politik)
 Aleksandar Jovanović (general)